Лу́ков переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между улицей Сретенка и Костянским переулком.

Происхождение названия 
В названии, известном с XVIII века, отразилась (с искажением) фамилия домовладельца — «артиллерии подлекаря» Михаила Луковникова.

В 2022 году ЛДПР предлагала переименовать переулок в улицу Жириновского, в память В. В. Жириновского.

Описание 
Луков переулок начинается справа от Сретенки напротив Большого Сергиевского переулка проходит на восток параллельно Просвирину переулку с севера и Ащеулову с юга и заканчивается на Костянском переулке.

В апреле 2022 года в ЛДПР предложили переименовать переулок в честь В. В. Жириновского.

Транспорт 
Автомобильное движение по переулку одностороннее, от Сретенки.

Примечательные здания и сооружения 
по нечётной стороне:

 № 9 — главный офис ЛДПР; Ранее дом был жилым, здесь жил фотомастер Аркадий Шайхет.

по чётной стороне:
 № 2 стр 1. — главный офис Московского кредитного банка.
 № 4 — Доходный дом (1903, архитектор М. Е. Приёмышев), в настоящее время — педагогический центр «Поиск» НОУ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 Схема улицы
 Переулки свободной любви

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей